CV eller cv kan avse:

 CV – romerska siffror, se 105 (tal)
 CV – en sammanställning av kunskaper, erfarenheter och färdigheter, se  Curriculum vitae
 CV – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Kap Verde
 CV – ett amerikanskt hangarfartyg, se Lista över amerikanska hangarfartyg
 CV – Norrlands nations manskör i Uppsala, se Chorus Virorum
 CV eller cv – Cheval fiscal, enhet för formelberäknad motoreffekt i Frankrike och Belgien, vilken används för beskattning av bilar, se skattehästkraft
 CV – värmekapacitet vid konstant volym, se isokor process
 CV/Gate – en styrspänning som används mot en synthesizer
 .cv – nationell toppdomän för Kap Verde
 cv. – ett begrepp inom botaniken